Podhorany (Nitra), poble de la regió de Nitra, a Eslovàquia
 Podhorany (Kežmarok), poble del districte de Kežmarok, a la regió de Prešov, Eslovàquia
 Podhorany (Prešov), poble del districte de Prešov, a la regió de Prešov, Eslovàquia

Pàgines de desambiguació